Морваль может означать:
 Морваль (Па-де-Кале) — коммуна во Франции, в департаменте Па-де-Кале.
  — бывшая коммуна во Франции, в департаменте Юра.
  — коммуна во Франции.
  — община в Англии.